

Зубовка — селище, Алтайський район, Східноказахстанська область

Зубовка — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Зубовка — село, Татарський район, Новосибірська область

Див. також 
 Зубівка